(1991-), acteur italien.
 Sergio Castellitto (1991-), acteur, scénariste et réalisateur italien.
Patronyme italien